В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 4-6, 7-5, 6-4.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1975